Short track na Zimowej Uniwersjadzie 2019 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas uniwersjady w dniach 4–6 marca 2019 roku w Arena Sever Multifunctional Complex w Krasnojarsku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2019
Zimowa Uniwersjada 2019